

Prénom 
Abbas est un prénom arabe.

Nom 
 Abbas, oncle de Mahomet
 Abbas, petit-fils de Mahomet, demi-frère de l'Imam Hussein, troisième Imam chiite
 Abbas (ou Abbas Attar, 1944-2018), photographe iranien
 Abbas  le Grand (1571-1629), chah de Perse
 Abbas II (1642-1666), chah de Perse
 Abbas III (1732-1736), chah de Perse
 Abbas  Hilmi (1813-1854), vice-roi d'Égypte
 Abbas II Hilmi (1874-1944), Khédive d'Égypte (1892-1914)
 Abbas-Mirza (mort en 1833), prince, héritier du chah de Perse

Nom de famille 

 Abû al-'Abbâs 'Abd Allah ben Muhammad, fondateur de la dynastie des abbassides ;
 Abu al-Abbas, vizir de la dynastie mérinide ;
 Abu al-Abbas Ahmad ben Muhammad, sultan watasside ;
 Ali Abbas, astronome et médecin iranien du  ;
 Ali ibn Abbas al-Majusi (ou Haly Abbas Masoudi), décédé entre 982 à 994 est un médecin et psychologue persan ;
 Ali Khamis Abbas, athlète de Bahreïn né en 1995, spécialiste du 400 mètres ; 
 Bassim Abbas (né en 1982), footballeur irakien ;
 Ferhat Abbas (1899-1985), leader nationaliste algérien ;
 Gassan Abbas, acteur israélien ;
 Hadiya Khalaf Abbas (1958-2021), femme politique syrienne, présidente de l'Assemblée du peuple ;
 Hicham Abbas (né en 1963), chanteur égyptien ;
 Jamila Abbas (née en 1984), informaticienne et entrepreneure kényane ;
 Mahmoud Abbas (né en 1935), président palestinien ;
 Mohammed Abbas (né en 1980), joueur de squash égyptien ;
 Nada Abbas (née en 2000), joueuse de squash égyptienne ;
 Rasha Abbas (née en 1984), écrivaine syrienne ;
 Sohail Abbas (né en 1975), joueur pakistanais de hockey sur gazon ;
 Sundus Abbas, militante sociale irakienne pour la défense des droits des femmes ;
 Wael Abbas (né en 1974), journaliste égyptien ;
 Walid Abbas (né en 1985), footballeur émirati ;
 Youssef Abbas (1920-1956), joueur égyptien de basket-ball ;
 Yvonne Abbas (né en 1922), résistante déportée française ;
 Zaid Abbas (né en 1983), joueur jordanien de basket-ball.

Toponyme 

 Abbas, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Druelle ;
 Abbas, hameau de la commune de Clairavaux ;
 Cerne Abbas, village anglais du Dorset connu pour son géant.

Autre 
 Abul-Abbas, éléphant blanc donné à Charlemagne par Haroun al-Rachid.

Prénom arabe
Prénom masculin
Patronyme arabe
Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France